Junio ist Teil von:

 19 de Junio, einer Gemeinde in Uruguay
 Agencia 19 de Junio, einem Bauwerk in der uruguayischen Hauptstadt Montevideo

Junio ist der Familienname der folgenden Personen:

 Gilmore Junio (* 1990), kanadischer Eisschnellläufer

Junio ist die spanischsprachige Bezeichnung für den Monat Juni